Эль-Джауф ():
 Эль-Джауф — провинция в Саудовской Аравии.
 Эль-Джауф — мухафаза в Йемене.
 Эль-Джауф — город в Ливии.
 Эль-Джауф — город в Саудовской Аравии.